Knoch ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Knoch, deutscher Politiker, MdL Schwarzburg-Rudolstadt
 Adolph Ernst Knoch (1874–1965), US-amerikanischer Theologe 
 August Wilhelm Knoch (1742–1818), deutscher Physiker und Insektenforscher
 Carl Christian Friedrich Gustav Knoch (1806–1864), deutscher Jurist und Politiker
 Dieter Knoch (* 1936), deutscher Biologe und Naturschützer
 Eduard Knoch (1814–1891), deutscher Kaufmann und Politiker, MdR
 Gottlieb Knoch (1811–1897), deutscher Fabrikant, Rittergutsbesitzer und Politiker

 Habbo Knoch (* 1969), deutscher Historiker und Hochschullehrer
 Hans Friedrich von Knoch (1603–1660), Mitglied der Fruchtbringenden Gesellschaft

 Jost Heinrich Knoch (1826–1890), deutscher Gutsbesitzer und Politiker, MdL Kurhessen 
 Karl Knoch (1883–1972), deutscher Klimatologe
 Kaspar Ernst von Knoch (1582–1641), Mitglied der Fruchtbringenden Gesellschaft
 Linde Knoch (* 1940), deutsche Märchenerzählerin und Autorin

 Peter Knoch (1935–1994), deutscher Historiker und Geschichtsdidaktiker
 Philipp Knoch (1779–1858), deutscher Fabrikant und Politiker
 Siegfried Knoch (1918–2011), deutscher Architekt
 Sigmund Knoch (1881–1945), deutscher Verwaltungsjurist
 Viktor Knoch (* 1989), ungarischer Shorttracker
 Wendelin Knoch (* 1943), deutscher Priester und Hochschullehrer